Univerzitet „Mediteran“ Podgorica je privatni univerzitet koji je lociran u Podgorici, u Crnoj Gori. Univerzitet je akreditovana i licencirana institucija koja se sastoji od šest fakulteta:

 Fakultet za turizam, Bar
 Fakultet za ekonomiju i biznis
 Fakultet za informacione tehnologije
 Fakultet vizuelnih umjetnosti
 Fakultet za strane jezike
 Pravni fakultet

Istorijat 
Univerzitet "Mediteran" Podgorica‚ prvi je privatni univerzitet u Crnoj Gori. Osnovan je 30. maja 2006. godine i sastojao se od četiri organizacione jedinice i to: Fakultet za turizam, hotelijerstvo, Fakultet za ekonomiju i biznis, Fakultet vizuelnih umjetnosti i Fakultet za informacione tehnologije. Kasnije su Univerzitetu "Mediteran" pristupila jos dva fakulteta: Fakultet za strane jezike i Pravni fakultet, koji 16. decembra 2006. god. zvanično postaju organizacione jedinice Univerziteta "Mediteran".

Fakultet za turizam, hotelijerstvo i trgovinu osnovan je 2004. godine kao prva privatna visokoškolska ustanova u Crnoj Gori. Devetog februara 2008. godine mijenja naziv u: Fakultet za turizam – MTS – "Montegro Tourism School".

Univerzitet "Mediteran" ima sjedište u Podgorici, sa adresom Josipa Broza bb, Stari Aerodrom.

Od svog osnivanja Univerzitet "Mediteran" Podgorica radi kao jedinstven pravni subjekat u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

Kvalitet studijskih programa svih fakulteta Univerziteta je provjeravan 2008. godine od strane ekspertske komisije Savjeta za visoko obrazovanje. Univerzitet je reakreditovan za period od narednih pet godina što je pokazatelj visokog kvaliteta našeg rada. U izvještaju ekspertskog tima, između ostalog, stoji: “Tim je bio veoma iznenađen koliko se Univerzitet Mediteran za kratko vrijeme razvio i stvorio solidnu osnovu za brz budući razvoj sa ambicijom da postane kvalitetan regionalni univerzitet”.

Univerzitet je jasno i osmišljeno opredijeljen da sistematski i organizovano unapređuje kvalitet studija kako bi bio moderan, fleksibilan, uporediv, konkurentan i efikasan. U tom smislu, a u skladu sa Bolonjskim procesom, kontinuirano se radi na podizanju nivoa kvaliteta: nastave, studijskih programa, sistema ocjenjivanja baziranog na uvođenju Evropskog sistema za akumulaciju i prenos kredita – ECTS, udžbenika i literature, opremljenosti učioničnog i drugog prostora, informacionog sistema, naučnoistraživačke djelatnosti, izdavačke djelatnosti, selekcije nastavnog kadra i administrativnog osoblja, bibliotečke djelatnosti, permanentnog obrazovanja, međuuniverzitetske saradnje i drugih standarda u visokom obrazovanju.

Studijski programi 
Studijski programi osnovnih studija:
 Fakultet za turizam "-{Montenegro Tourism School}-" – Turistički i hotelijerski menadžment
 Fakultet za ekonomiju i biznis – Finansijski menadžment i Marketing
 Fakultet za informacione tehnologije – Informacione tehnologije, sa usmjerenjima Informacioni sistemi, Računarske telekomunikacije i Softverski inžinjering
 Fakultet vizuelnih umjetnosti – Dizajn vizuelnih komunikacija i Audiovizuelna produkcija
 Fakultet za strane jezike – Poslovni engleski jezik i Poslovni italijanski jezik
 Pravni fakultet – Privredno pravni i Pravosudni studijski program

Poslijediplomski studijski programi:
 Fakultet za turizam "-{Montenegro Tourism School}-" – specijalističke studije Menadžment u turizmu i Menadžment u hotelijerstvu i magistarske studije pod istim nazivom.
 Fakultet za ekonomiju i biznis, Podgorica – specijalističke studije Finansijski menadžment i Marketing menadžment i magistarske studije pod istim nazivom (Finansijski menadžment i Marketing menadžment).
 Fakultet za informacione tehnologije, Podgorica – specijalističke studije Informacione tehnologije i magistarske studije pod istim nazivom.
 Fakultet vizuelnih umjetnosti, Podgorica – specijalističke studije Dizajn vizuelnih komunikacija i Audiovizuelna produkcija i magistarske studije pod istim nazivom.
 Pravni fakultet, Podgorica – specijalističke studije Privredno pravni i Pravosudni studijski program i magistarske studije Privredno pravni studijski program, Pravosudni – krivičnopravni studijski program i Pravnopolitički studijski program.

Doktorske studije:
 Doktorske studije u trajanju od tri godine organizuje Fakultet za turizam "Montenegro Tourism School" – pod nazivom Menadžment u turizmu.
 Doktorske studije u trajanju od tri godine organizuje Fakultet za ekonomiju i biznis – pod nazivom Finasije, računovodstvo i revizija i Marketing menadžment.

Američke studije na Univerzitetu "Mediteran":
 Od studijske 2010./11. godine Univerzitet "Mediteran" i -{"Rochester Institute of Technology"}- iz Njujorka će ponuditi magistarske studije iz oblasti nauke u profesionalnim studijama. Studenti će se obrazovati na dva akademska programa i to: Uslužno liderstvo i inovacije i Upravljanje projektima. Po uspješnom završetku studija studenti će dobijati dvojne diplome. Predavanja će biti na engleskom jeziku, a nastavu će izvoditi nastavno osoblje sa Univerziteta "Mediteran" i "-{Rochester Institute of Technology}-".

Naučno istraživački i drugi projekti 
Univerzitet je osnovao Centar za projektna istraživanja i konsalting. Kroz rad na projektima i usavršavanje osoblja Univerziteta jača se dugoročna sprega između akademskog i poslovnog ambijenta u Crnoj Gori. Prihvatanjem evropskih standarda u nastavi i naučno-istraživačkom radu i saradnjom sa brojnim međunarodnim visokoškolskim institucijama, Univerzitet aktivno učestvuje u kulturnom i ekonomskom razvoju Crne Gore i njenoj integraciji u evropske i svjetske tokove. Univerzitet "Mediteran" u saradnji sa partnerskim univerzitetima iz EU - Univerzitet Debrecin, Mađarska, Wageningen Univerzitet, Holandija, Scottish Agricultural College, Budapest Business School i partnerima iz Crne Gore - Univerzitet Crne Gore, Privredna komora Crne Gore i Ministarstvo turizma Crne Gore, od januara 2010. godine otpočeo je TEMPUS projekat pod nazivom "DEvelopment of BUsiness Training in Montenegro". Glavni cilj DEBUT-M projekta jeste uspostavljanje partnerstva između visokoobrazovnih institucija i preduzeća kroz besplatnu poslovnu obuku za eksperte i menadžere kompanija u Crnoj Gori.

Saradnja

Saradnja sa privrednim subjektima 
Univerzitet "Mediteran" je dio "-{Atlas Group}-", jedne od vodećih korporacija u Jugoistočnoj Evropi, sa krucijalnom ulogom u realizaciji investicionih aktivnosti i projekata.

Univerzitet "Mediteran" ima intenzivnu saradnju sa Privrednom komorom Crne Gore u oblasti programa stručnog usavršavanja, izrade studija, analiza i projekata, organizovanja seminara, okruglih stolova i drugih stručnih skupova i učešća predstavnika Univerziteta u radu arbitraža osnovanih pri Komori, kao i drugih oblika saradnje.

Univerzitet "Mediteran" u saradnji sa Upravom za antikorupcijsku inicijativu Crne Gore kroz zajedničke istraživačke projekte, organizovanje predavanja, radionica, seminara i drugih naučnih i stručnih aktivnosti, kao i kroz izradu različitih publikacija i drugih propagandnih materijala, čini važne korake na planu prevencije i suzbijanja korupcije u obrazovanju.

Međuuniverzitetska saradnja 
Univerzitet ostvaruje kontakte sa drugim univerzitetima na osnovu međusobno usklađenih i potpisanih bilateralnih sporazuma, koji podrazumijevaju razmjenu nastavnika i studenata, zajedničke istraživačke projekte, učešće na seminarima i drugim akademskim skupovima, programe stručnog usavršavanja i druge aktivnosti u cilju promovisanja akademske saradnje. Najznačajniji partneri Univerziteta: 

 Univerzitet Singidunum, Beograd
 Univerzitet u Banjoj Luci
 Univerzitet "Džemal Bijedić", Mostar
 -{West Coast University}- – Panama
 Univerzitet u Nišu
 -{Universita degli Studi di Bari}-, Italia
 Univerzitet "Goce Delčev", Štip, Makedonija
 Univerzitet u Ljubljani
 -{The International Independent University of Environmental and Political Sciences}-, Moskva, Rusija
 Megatrend Univerzitet, Beograd
 Moskovski državni univerzitet primijenjenih umjetnosti "S.Stroganov", Rusija
 Ruski državni humanitarni univerzitet, Moskva, Rusija
 Univerzitet u Debrecinu, Mađarska 
 -{IFAM Business School}-, Pariz
 Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu
 Akademija za diplomatiju i bezbednost, Beograd
 Beogradska bankarska akademija, Beograd
 -{UniAdrion Executive Secretariat}-, Ravena, Italija
 Institut ekonomskih nauka, Beograd 
 Fakultet za državne i evropske studije, Podgorica
 -{M. A. I. - Moscow Aviation Institute}-

Učenje na daljinu 
"Dostizanje znanja i vještina kroz dostavljene informacije i uputstva, primjenom različitih tehnologija i ostalih formi učenja na daljinu."

Mogućnost za učenje i testiranje na daljinu preko interneta postaje potreba svakog univerziteta, fakulteta ili više škole. Razvoj učenja na daljinu (eng. Distance Learning) u svijetu danas je dostigao jednu od prelomnih tačaka. Veliki broj svjetski priznatih visokoškolskih ustanova u svom programu studija kao obavezan izbor savremenog načina obrazovanja primjenjuju ovu kategoriju učenja. Ovaj uobičajen način studiranja na zapadu postao je i naša stvarnost. Fakultet za informacione tehnologije i Fakultet za turizam Bar – "Montenegro Tourism School" u okviru svog programa nude Distance Learning System (DLS). Fakultet za informacione tehnologije je prilikom pripreme uvođenja ovakvog načina obrazovanja vodio računa o preporukama i iskustvima vodećih svjetskih institucija i organizacija koje propisuju određene standarde i sisteme za obezbjeđenje kvaliteta prilikom izvođenja nastave na daljinu. U pripremi je uvođenje DLS-a i na ostale fakultete Univerziteta "Mediteran".

Stipendije 
Univerzitet nudi veliki broj stipendija, kako iz država u okruženju, tako i iz država Evrope.
 Stipendije Vajdenfeld i program liderstva za 2010/11 za postdiplomce i mlade profesionalce za studije na Univerzitetu Oksford, Velika Britanija
 Bazileus stipendije
 Stipendije za ljetnu školu — Grčka
 Stipendije za magistarske studije — Italija
 Stipendije fondacija: Gerda Henkel, Aleksander fon Humbolt, Gotleb Dajmler i Karl Benz, Roza Luksemburg (Njemačka), Fridrih Nauman (Njemačka)
 Istraživački studijski boravci za zaposlene na ustanovama visokog obrazovanja — Njemačka

Nauka i sport 
Univerzitet "Mediteran" i karate klub "Budućnost" tradicionalno organizuju karate turnir GRAND PRIX "MEDITERAN". Osnovni cilj organizacije turnira je povezivanje nauke i sporta, odnosno popularizacija sporta među studentskom populacijom.

Košarkaški klub "Univerzitet Mediteran" osnovan je 2006. godine sa namjerom da promoviše Univerzitet "Mediteran" ne samo u naučnom, nego i u sportskom svijetlu. Klub se prve košarkaške 2006/07. sezone takmičio u II crnogorskoj ligi i već poslije godinu dana izborio za veći rang takmičenja - I-B ligu. S obzirom da za narednu sezonu imamo prvoligaške ambicije, planirana su pojačanja sa još nekoliko iskusnih igrača. Želja kluba je da što više studenata Univerziteta "Mediteran" igra za naš košarkaški klub.

Kroz sport, kao vannastavnu aktivnost, Univerzitet "Mediteran" preko rekreativnog i takmičarskog bavljenja sportom želi pružiti što bolje uslove studiranja svojim studentima.

Reference

Spoljašnje veze 
 Univerzitet „Mediteran“
 Fakultet za informacione tehnologije
 Fakultet za turizam i hotelijerstvo
 Fakultet za poslovne studije
 Fakultet vizuelnih umjetnosti
 Pravni fakultet
 Fakultet za strane jezike